Тушнолобов — фамилия; имеет женскую форму Тушнолобова.
 Тушнолобов, Геннадий Петрович (род. 1953) — российский государственный деятель.
 Тушнолобов, Кузьма Максимович (1908—1983) — председатель Озеровавиловского и Шутинского сельсоветов, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, младший сержант.